Никола́й Алфи́мов:
 Алфимов, Николай Георгиевич (1923—2006) — советский шашист.
 Алфимов, Николай Николаевич (1923—2006) — доктор медицинских наук, профессор.